Tamarit de Llitera, vila i municipi aragonès a la província d'Osca, capital de la part catalanòfona de la comarca de la Llitera
 Torre de Tamarit, antiga torre del terme municipal de Santa Pola, Baix Vinalopó 
 Tamarit (urbanització), urbanització del terme municipal de Tarragona
 Tamarit (poble), antic poble medieval a l'entorn del castell de Tamarit, Tarragonès 
 Castell de Tamarit, castell al terme municipal de Tarragona
 Tamarit o Tamariu (arbre) (Tamarix gallica), arbre del gènere Tamarix 
 Francesc Tamarit, diversos personatges
 Tamarit-Punta de la Móra, espai natural tarragoní constituït pels terrenys compresos des del final de la platja Llarga fins a la urbanització de Tamarit